Fisherville ist der Name mehrerer Orte

in den Vereinigten Staaten:
 Fisherville (Indiana)
 Fisherville (Kentucky)
 Fisherville (Louisiana)
 Fisherville (Massachusetts)
 Fisherville (Michigan)
 Fisherville (New York)
 Fisherville (Pennsylvania)
 Fisherville (Rhode Island)
 Fisherville (Tennessee)
 Fisherville (Wisconsin), im Manitowoc County

in Kanada:
 Fisherville (British Columbia)
 Fisherville (Ontario)